Sergio Gutiérrez puede referirse a:

 Sergio Gutiérrez Prieto (1982), político español.
 Sergio Gutiérrez Rodriguez (1975), músico español.
 Sergio Gutiérrez Sánchez (1973), guionista y director español.
 Sergio Gutiérrez Suárez (1989), futbolista colombiano.